Lunda kan syfta på:

  – ett bantufolk i södra Kongo-Kinshasa samt i Zambia och Angola
 Lundariket  – ett historiskt kungarike i södra Afrika
 Lunda Norte  – en provins i Angola
 Lunda Sul – en provins i Angola
 Lunda – ett fågelsläkte med endast en art tofslunne som också placeras i Lunnesläktet, se Fratercula
 Lunda- – ett ortnamnsförled som vanligen hänsyftar till Lund
 -lunda – ett svenskt ortnamnsefterled

Sverige 
 Lunda socken, Södermanland – en socken i Södermanland ingick i Jönåkers härad
 Lunda landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Lunda församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift i Nyköpings kommun i Södermanlands län –2006
 Lunda kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad strax öster om Jönåker i Lunda socken i Södermanland
 Lunda distrikt – ett distrikt i Nyköpings kommun och Södermanlands län 2016–
 Lunda socken, Uppland – en socken i Uppland ingick i Seminghundra härad
 Lunda landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Lunda församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift i Sigtuna kommun i Stockholms län –1998
 Lunda kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Sigtuna kommun i Uppland
 Lunda, Uppsala kommun - en småort i Uppsala kommun
 Lunda, Stockholm – en stadsdel i Västerort i Stockholms kommun
 Lunda, Färingsö – en småort på Färingsö i Ekerö kommun
 Lunda, Lovön – en småort på Lovön i Ekerö kommun
 Lunda, Alunda – en by i Alunda i Östhammars kommun
Lunda, Knivsta kommun - småort i Knvista kommun
 Lunda sjö – en sjö i Växjö kommun

Se även
Lunde (olika betydelser)